Unterhaid ist der Name mehrerer Orte

 Unterhaid (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Unterhaid (Oberhaid), Ortsteil der Gemeinde Oberhaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Unterhaid (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Unterhaid (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unterhaid (Zell im Fichtelgebirge), Ortsteil des Marktes Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern

 Unterhaid (Gemeinde Marchtrenk), Ortsteil von Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

 Dolní Dvořiště, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch:
Unterheide